draad van een metaal, zoals ijzerdraad en koperdraad
 Metaaldraad (textiel), de overkoepelende term voor gouddraad en zilverdraad, zoals gebruikt in weefsels en borduurwerk